Алізе Корне і Ваня Кінґ були чинними чемпіонками, але цього разу Кінґ вирішила не брати участі.
Корне грала в парі з Анною-Леною Гренефельд, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Акгуль Аманмурадова і Чжуан Цзяжун.

Аманмурадова і Цзяжун виграли титул, перемігши у фіналі пару Наталі Грандін і Владіміра Угліржова з рахунком 6–4, 5–7, [10–2].

Сіяні пари

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л Градецька С Мірза
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Кербер К Пітер
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[12]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Младенович П Пармантьє
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Г Бродскі W Liu
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Ч Цзяжун
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Д Евтімова V Muntean
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S-N Sun Ї-Ф Сюй
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= А Корне А-Л Гренефельд
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= С Форец Гакон О Веді
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Уден Ч Шуай
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Барруа Ю Ларссон
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= А Кудрявцева Я Вер
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Лучич-Бароні М Вашінгтон
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=[7]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Д Домініковіч Дж Мур
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= H Birnerová А Ролле
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Н Грандін В Угліржова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= А Кербер К Пітер
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Младенович П Пармантьє
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Ч Цзяжун
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= А Корне А-Л Гренефельд
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=64
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= М Уден Ч Шуай
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Барруа Ю Ларссон
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=[6]

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Д Домініковіч Дж Мур
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н Грандін В Угліржова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= К Младенович П Пармантьє
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=

Посилання 
 Main Draw

Internationaux de Strasbourg, парний розряд
2011
2011 у французькому спорті